Климат Барнаула — континентальный с продолжительной морозной зимой и коротким умеренно жарким летом (Dfb по классификации климатов Кёппена). Среднегодовая температура воздуха — 2,6 °C. В розе ветров Барнаула наблюдается преобладание юго-западных, западных и южных ветров. Для человека климат Барнаула умеренно комфортен.

Общая характеристика 
Климат Барнаула заметно более континентальный, чем климат городов европейской части России, находящихся на той же географической широте, например Самары. Континентальность проявляется в меньшем количестве атмосферных осадков, выпадающих в течение года (433 мм) и неравномерности их распределения — 280 мм в тёплый период года и 153 мм в холодный. Также отмечается большая годовая амплитуда температуры воздуха.. Годовое солнечное сияние в Барнауле (2180 ч) превышает данный показатель Сочи. Самый холодный месяц в городе — январь (средняя температура −15,5 °C), самый теплый — июль (средняя температура +19,9 °C). Относительная влажность воздуха в холодный период года варьируется в пределах 74 — 79 %, а в теплый период составляет 55 — 73 %. Ветра в основном юго-западные, западные и южные. В последние 30 лет отмечается значительное повышение среднегодовой температуры с 2,0 до 2,7 °C, преимущественно за счет увеличения средней температуры зимних месяцев от 0,5 до 2 градусов и сокращения средней продолжительности зимы на 4-5 дней, одновременно с небольшим повышением температуры летних месяцев в пределах 0,5 градуса и большей средней продолжительностью лета на 3-4 дня.. По ранним изданиям климатического справочника СССР (включая данные XIX - начала XX веков) отмечалась среднегодовая температура Барнаула в 1,3 °C, что говорит об увеличении среднегодовой температуры за 100 лет на 1,4 °C. Самым дождливым был 1908 год, когда выпало 636 мм осадков, а самым сухим — 1862 год, когда выпало 135 мм.

Температура воздуха 
Среднегодовая температура воздуха в Барнауле составляет +2,6 °C. Из-за континентального климата годовая амплитуда температур в городе велика и составляет 35,4 °C (от -15,5 °C в январе до +19,9 °C в июле). Самым холодным месяцем в Барнауле был январь 1969 года со среднемесячной температурой -29,4 °C, а самым тёплым — июль того же года со среднемесячной температурой +23,8 °C.

Летом дневные температуры могут достигать +38,3 °C (22 июля 1953 и 11 августа 2002). Уже в конце мая возможна жара до +37,4 °C (26 мая 1980), а в июне — до +37,0 °C (19 июня 1915).
Зимние минимальные температуры достигают −49,5 °C (16 декабря1938), −51,5 °C (7 января 1931) и −49,3 °C (3 февраля 1943). Разность абсолютного максимума и абсолютного
минимума в Барнауле равна 89,8 °C. Температурные рекорды зимы Территория климатического экстрима: температурные рекорды Алтайского края

Влажность воздуха 
Относительная влажность воздуха в холодный период года варьируется в пределах 73 — 76 %, а в тёплый период составляет около 62 %.

Облачность 

Циклоны и атмосферные фронты формируют облачность над Барнаулом. Усиление циклонической деятельности приводит к увеличению облачности. Количество ясных дней, дней с переменной облачностью и пасмурных дней — 42, 198 и 125 соответственно (при учёте общей облачности). Основная масса пасмурных дней выпадает на зимние месяцы (от 10 до 15 ежемесячно). Ясные дни и дни с переменной облачностью чаще отмечаются в летний период (от 15 до 25 ежемесячно).

Суммарная продолжительность солнечного сияния за год: 2180 часов.

Осадки 

Среднегодовая сумма осадков составляет 433 мм, во время тёплого сезона (апрель — октябрь) выпадает 65 % от общего их числа. Общее число дней с осадками — около 220 в год. В особо влажные годы выпадает около 600 мм осадков, а в засушливые — менее 250 мм.Самым дождливым месяцем в Барнауле за всю историю метеонаблюдений был июль 1947 года, когда выпало 187 мм осадков, а самыми сухими — январь 1840, март 1861, сентябрь 1845 и декабрь 1849 годов, когда осадков не наблюдалось вообще.

Снежный покров 
По данным многолетних наблюдений устойчивый снежный покров образуется 6 ноября. Самая ранняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 17 октября, а самая поздняя — на 11 декабря..

Самая ранняя дата начала разрушения устойчивого снежного покрова приходится на 13 марта (в 1937 году), а самая поздняя — на 26 апреля (в 1968 году). Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова в Барнауле составляет 150 — 151 дней, согласно данным за 1881—1984 гг климатического атласа.

В XXI веке из-за глобального потепления климата средняя продолжительность устойчивого снежного покрова в Барнауле сократилась до 140 — 142 дней..

Ветер 
В розе ветров Барнаула наблюдается преобладание юго—западных (30 %), западных (16 %) и южных (14 %) ветров, дующих со среднегодовой скоростью 3,6 м/с. Дней с сильными ветрами (15 м/с и более) бывает до сорока пяти в году: от четырёх до шести дней в месяц зимой и до трёх дней в месяц — летом.

Характеристика сезонов года

Зима 

Зима в Барнауле продолжительная и морозная. Средняя температура зимой -14 °C. Среднемесячная температура составляет -12,9 °C в декабре, -15,5 °C в январе и -13,7 °C в феврале. Возможны оттепели, но они редки. Абсолютный минимум температуры зимой составляет -51,5 °C, а абсолютный максимум — +8,3 °C. В XIX-XX веках зима наступала, в среднем, 29 октября, когда среднесуточная температура опускалась ниже 0 °C. В XXI веке из-за глобального потепления начало зимы сместилось на 5 ноября. Заканчивается зима, в среднем, 1 апреля.

В 1914, 1935, 1976 и 2016 годах было отмечено раннее наступление зимы (в середине октября), а в 1963, 1971, 1973 — позднее (в конце ноября).

По данным метеорологических наблюдений за последние
20 лет, продолжительность климатической зимы в Барнауле составляет 5 месяцев (152 дня). Минимальная продолжительность зимы была зафиксирована в 1929 — 1930, 1947 — 1948, 1958 — 1959, 1973 — 1974 и 2001 — 2002 годах — 90 дней и менее. Максимальная продолжительность была зафиксирована в 1918 — 1919, 1935 — 1936 и 1959 — 1960 годов — 160 дней и более.

Снежный покров с 1999 года

Минимальная годовая температура (1948—2023) Весна 

Весна в Барнауле наступает, в среднем, 1 апреля, когда среднесуточная температура переходит через 0 °C в сторону повышения. Среднемесячная температура составляет -6,5 °C в марте, +3,8 °C в апреле и +12,8 °C в мае. Среднесуточная температура превышает +5 °C 15 апреля и достигает +10 °C 3 мая.

Неустойчивость погоды весной характерна для климата всего юго-востока Западной Сибири. Продолжительность светового дня в течение календарной весны увеличивается с 11 до 15 часов.

Ночные заморозки в Барнауле прекращаются обычно в середине мая, редняя дата последнего заморозка — 19 мая. Несмотря на это, в отдельные годы безморозный период наступает в апреле, самая ранняя дата последнего заморозка — 20 апреля 2020 года; а в другие — только в июне, самая поздняя дата последнего заморозка — 19 июня 1910 года. Весна заканчивается с переходом среднесуточной температуры через +15 °C в сторону повышения, что происходит в среднем 25 мая.

 Лето 

Лето в Барнауле умеренно жаркое, хотя заморозки возможны даже в июле. Средняя температура летом +18 °C. Среднемесячная температура составляет +17,7 °C в июне, +19,9 °C в июле и +17,4 °C в августе. Лето наступает, в среднем, 26 мая, с переходом среднесуточной температуры через +15 °C в сторону повышения, а заканчивается 30 августа.

Продолжительность метеорологического лета в Барнауле колеблется от 3 до 3,5 месяцев — с конца мая до конца августа-начала сентября (самое короткое метеорологическое лето было в 1910 году — 77 дней, а самое длинное в 1935 году — 147 дней).

В летней розе ветров доминируют юго-западные и, периодически, северные ветра.

Осадков выпадает летом чуть больше (35 % от годовой суммы), чем зимой. Также меняется характер выпадения осадков — они более интенсивны, но менее продолжительны. По количеству дней с осадками лидирует июль. Летом наблюдаются такие атмосферные явления, как гроза и град. Случаются периоды засухи — в среднем 6 дней за весь летний сезон.Максимальная годовая температура (1948—2022)'''

Осень 
 Осень в Барнауле наступает, в среднем, 30 августа. Среднесуточная температура опускается ниже +10 °С 20 сентября, а ниже +5 °C 14 октября.

Среднемесячная температура составляет +11,0 °C в сентябре, +3,8 °C в октябре и -6,3 °С в ноябре. Тёплые осени были в 1923, 1966, 2007, 2012 и 2018 годах. Тогда средняя температура была выше нормы более чем на 2 °C, а безморозный период достигал 158 дней (1966 г). Ниже нормы (на 2 °C и более) были средние температуры осени 1912, 1968, 1976, 2008 и 2014 годов.

Климатограмма

Примечания

Литература 
 Кошинский, Кухарская В. Л., под редакцией. Климат Барнаула. — Новосибирск: ЗапСибНИИ, 1984 г. — 125 с. — УДК 551.5821.1 (571,15-21)
 Кобышева Н. В., Пивоварова З. И. под редакцией. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1-6. Выпуск 20. Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. — Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1993 г. — 715 с. — УДК 551,582(083).471.2

Ссылки

Архивы данных 
 
  (на английском языке)
  (данные текущего месяца)

Прогнозы 
 
 
 Прогноз погоды на 10 дней от Intellicast.com (на английском языке)
  (графическое представление)
 Прогноз погоды на 15 дней от AccuWeather.com (на английском языке)
  (обновляется несколько раз в сутки, на английском языке) — наиболее достижимое приближение для Барнаула (Алтайского края) на этом сайте. Представлены: цветная анимированная карта с прогнозом облачности (схема и спутниковый снимок), общей погоды, температуры, влажности.

Данные в режиме реального времени 
  (обновляется в начале каждого часа, на английском языке)
 
  (обновляется несколько раз в сутки)
  (обновляется несколько раз в сутки)
  (обновляется несколько раз в сутки)
  (обновляется несколько раз в сутки, на английском языке) — наиболее достижимое приближение для Барнаула (Алтайского края) на этом сайте. Представлены: цветная карта с наложением облачности (схема и спутниковый снимок).
  (данные максимально приближены к режиму реального времени, на английском языке)

Другое 
 

География Барнаула
Барнаул